Це список державних свят в Люксембурзі.

Державні свята

Посилання 
 Державні свята, luxembourg.lu 
 Jours fériés légaux au Grand-Duché de Luxembourg , Люксембург.Лу (французька)
 Державні свята в Люксембурзі, Банк де Люксембург
 Feiertage in Luxemburg, Банк де Люксембург (німецька)
 Jours fériés au Luxembourg, Банк де Люксембург (французька)
 Великокнязівський указ від 23 грудня 1961 року  (французька)
Списки:Люксембург
Свята Люксембургу